Marko Kelemen (Rozsnyó, 2000. április 29. –) szlovák utánpótlás-válogatott labdarúgó, jelenleg a Kazincbarcikai SC csatára.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Kelemen a szlovák élvonalbeli FC DAC 1904 akadémiáján nevelkedett, a szlovák élvonalban 2019. július 21-én mutatkozott be a Spartak Trnava színeiben egy SKF Sered elleni mérkőzésen. 2020 tavaszán kölcsönben a ViOn Zlaté Moravce labdarúgója volt. 2020 nyarán leigazolta őt a magyar másodosztályú Kazincbarcikai SC.

Válogatott 
2016 és 2017 között nyolc alkalommal szerepelt a szlovák U17-es válogatottban.

Források 

Szlovák labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Spartak Trnava labdarúgói
2000-ben született személyek
Élő személyek